Турекский повет () — повет (район) в Польше, входит как административная единица в Великопольское воеводство. Центр повета — город Турек. Занимает площадь 929,4 км². Население — 84 366 человек (на 31 декабря 2015 года).

Административное деление 
 города: Турек, Добра, Тулишкув
 городские гмины: Турек
 городско-сельские гмины: Гмина Добра, Гмина Тулишкув
 сельские гмины: Гмина Брудзев, Гмина Кавенчин, Гмина Малянув, Гмина Пшикона, Гмина Турек, Гмина Владыславув

Демография 
Население повета дано на 31 декабря 2015 года.

См. также 
 Турекский уезд

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повета

Поветы Великопольского воеводства